Rdeči Breg (Lovrenc na Pohorju), een plaats in de Sloveense gemeente Lovrenc na Pohorju
 Rdeči Breg (Podvelka), een plaats in de Sloveense gemeente Podvelka